Bathylaco är ett släkte av fiskar. Bathylaco ingår i familjen Bathylaconidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Bathylaco